O termo Turn Around pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

"Turn Around (5, 4, 3, 2, 1)", uma canção de Flo Rida, lançada como single em 2010.
"Turn Around (canção de Conor Maynard)", uma canção de Conor Maynard, lançada como single em 2012.
"Turn Around (canção de Kelly Key)", uma canção de Kelly Key, lançada como single em 2015.

Desambiguação